Bohdaniwka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
 Bohdaniwka (Blysnjuky) im Rajon Blysnjuky

Oblast Cherson:
 Bohdaniwka (Cherson) im Rajon Cherson
 Bohdaniwka (Kachowka) im Rajon Kachowka
 Bohdaniwka (Henitschesk) im Rajon Henitschesk

Oblast Chmelnyzkyj:
 Bohdaniwka (Wolotschysk) im Rajon Wolotschysk

Oblast Dnipropetrowsk:
 Bohdaniwka (Meschowa) im Rajon Meschowa
 Bohdaniwka (Pawlohrad) im Rajon Pawlohrad
 Bohdaniwka (Solone) im Rajon Solone (bis 2016 Leninske)
 Bohdaniwka (Wassylkiwka) im Rajon Wassylkiwka

Oblast Donezk:
 Bohdaniwka (Bachmut) im Rajon Bachmut
 Bohdaniwka (Pokrowsk) im Rajon Pokrowsk
 Bohdaniwka (Telmanowe) im Rajon Telmanowe
 Bohdaniwka (Wolnowacha) im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
 Bohdaniwka (Browary) im Rajon Browary
 Bohdaniwka (Jahotyn) im Rajon Jahotyn

Oblast Kirowohrad:
 Bohdaniwka (Bobrynez) im Rajon Bobrynez (bis 2016 Frunse)
 Bohdaniwka (Dobrowelytschkiwka) im Rajon Dobrowelytschkiwka
 Bohdaniwka (Dolynska) im Rajon Dolynska
 Bohdaniwka (Snamjanka) im Rajon Snamjanka
 Bohdaniwka (Petrowe) im Rajon Petrowe

Oblast Luhansk:
 Bohdaniwka (Slowjanoserbsk) im Rajon Slowjanoserbsk

Oblast Lwiw:
 Bohdaniwka (Solotschiw) im Rajon Solotschiw

Oblast Mykolajiw:
 Bohdaniwka (Beresanka) im Rajon Beresanka
 Bohdaniwka (Domaniwka) im Rajon Domaniwka

Oblast Odessa:
 Bohdaniwka (Mykolajiwka) im Rajon Mykolajiwka
 Bohdaniwka (Tarutyne) im Rajon Tarutyne

Oblast Poltawa:
 Bohdaniwka (Kobeljaky) im Rajon Kobeljaky
 Bohdaniwka (Maschiwka) im Rajon Maschiwka
 Bohdaniwka (Nowi Sanschary) im Rajon Nowi Sanschary
 Bohdaniwka (Semeniwka) im Rajon Semeniwka
 Bohdaniwka (Tschornuchy) im Rajon Tschornuchy

Oblast Riwne:
 Bohdaniwka (Korez) im Rajon Korez

Oblast Saporischschja:
 Bohdaniwka (Saporischschja, Nowomykolajiwka) im Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka
 Bohdaniwka (Melitopol) im Rajon Melitopol
 Bohdaniwka (Berdjansk) im Rajon Berdjansk
 Bohdaniwka (Saporischschja, Mychajlo-Lukaschewe) im Rajon Saporischschja, Landgemeinde Mychajlo-Lukaschewe

Oblast Schytomyr:
 Bohdaniwka (Berdytschiw) im Rajon Berdytschiw
 Bohdaniwka (Korosten) im Rajon Korosten
 Bohdaniwka (Schytomyr) im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
 Bohdaniwka (Schostka) im Rajon Schostka

Oblast Ternopil:
 Bohdaniwka (Kremenez) im Rajon Kremenez
 Bohdaniwka (Pidwolotschysk) im Rajon Pidwolotschysk
 Bohdaniwka (Sboriw) im Rajon Sboriw

Oblast Tscherkassy:
 Bohdaniwka (Drabiw) im Rajon Drabiw

Oblast Tschernihiw:
 Bohdaniwka (Nischyn) im Rajon Nischyn
 Bohdaniwka (Pryluky) im Rajon Pryluky

Oblast Winnyzja:
 Bohdaniwka (Lypowez) im Rajon Lypowez
 Bohdaniwka (Oratiw) im Rajon Oratiw
 Bohdaniwka (Tultschyn) im Rajon Tultschyn

Stadtteil von Lemberg, siehe Bohdaniwka (Lemberg)

Siehe auch:
 Bogdanowka (russisches Pendant)
 Nowobohdaniwka